Juan Carlos Ramos puede referirse a:

 Juan Carlos Ramos (1974-), futbolista español;
 Juan Carlos Ramos (1959-), periodista español que dirige el espacio A buenas horas en la cadena Cope de radio;
 Juan Carlos Ramos (1978-), ingeniero venezolano;